Saint-Augustin är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Côte-Nord och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Augustin ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Augustin är platt. Havet är nära Saint-Augustin åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Saint-Augustin. Trakten runt Saint-Augustin är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Omgivningarna runt Saint-Augustin är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec